Nägele bezeichnet:

 Nägele (Ochsenhausen), einen Ortsteil von Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Nägele oder Naegele ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Nägele (1876–1947), deutscher Historiker und Theologe
 Elisabeth Nägele (* 1933), Schweizer Rennrodlerin, siehe Elisabeth Nagele
 Eugen Nägele (1856–1937), deutscher Naturschützer
 Eugen Nägele (Politiker) (* 1964), liechtensteinischer Gymnasiallehrer und Politiker (FBP)
 Ferdinand Nägele (1808–1879), deutscher Schlosser und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Frank Nägele (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Naegele (1778–1851), deutscher Arzt und Geburtshelfer
 Gerhard Naegele (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gottfried Nägele (1841–1914), deutscher katholischer Priester und Malakologe

 Horst Nägele (* 1934), deutsch-dänischer Philosoph und Autor
 Josef Nägele (1863–1938), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag

 Lilo Rasch-Naegele (1914–1978), deutsche Malerin, Graphikerin und Illustratorin
 Ludwig Nägele (1869–1950), württembergischer Oberamtmann und Landrat
 Marius Nägele (* 1994), deutscher Eishockeyspieler
 Oliver Nägele (* 1957), deutscher Schauspieler
 Olaf Nägele (* 1963), deutscher Autor
 Olivier Nägele (* 1972), Liechtensteiner Skibergsteiger
 Otto Ludwig Naegele (1880–1952), deutscher Graphiker, Illustrator und Maler
 Rainer Nägele (1943–2022), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Reinhold Nägele (1884–1972), deutscher Maler
 Robert Naegele (1925–2016), deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Hörspielautor
 Sibylle Nägele (1943–2015), deutsche Schauspielerin und Hörfunkjournalistin
 Stefan Nägele (* 1955), deutscher Jurist und Publizist
 Thomas F. Naegele (* 1924), amerikanischer Künstler und Kunsterzieher

Siehe auch:
 Naegele-Regel, Formel zur Errechnung des Geburtstermins
 Nagele
 Negele
 Naegeli